Назва кількох населених пунктів:

Село:
 Борщево — Берестейська область, Кам'янецький район, Ратайчицька сільська рада

Села:
 Борщево — Брянська область, Навлінський район, Навлінське міське поселення
 Борщево — Брянська область, Унецький район
 Борщево — Вологодська область, Сокольський район, Нестеровське сільське поселення
 Борщево — Воронезька область, Панінський район
 Борщево — Воронезька область, Хохольський район, Борщевське сільське поселення
 Борщево — Івановська область, Родниковський район
 Борщево — Московська область, Клинський район, Воронинське сільське поселення
 Борщево — Псковська область, Новосокольницький район, Маєвська волость
 Борщево — Смоленська область, Духовщинський район, Бабинське сільське поселення
 Борщево — Тамбовська область, Петровський район
 Борщево — Тверська область, Весьєгонський район, Пронінське сільське поселення
 Борщево — Тверська область, Зубцовський район
 Борщево — Тверська область, Кашинський район

Див. також 
 Борщово